Francesco Vespignani – architetto italiano (1842-1899)
Renzo Vespignani – pittore, illustratore, scenografo e incisore italiano (1924-2001)
Virginio Vespignani – architetto italiano (1808-1882)